Национален отбор по волейбол на Пуерто Рико може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Пуерто Рико
 Женски национален отбор по волейбол на Пуерто Рико